Пасечное (), село,
Шаровский сельский совет,
Валковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321288505. Население по переписи 2001 г. составляет 62 (33/29 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Пасечное находится в 5-и км от реки Мокрый Мерчик в начале балки Слепчий Яр.
На расстоянии в 2 км расположены сёла Свинари, Шлях и Буровка, в 2-х км железнодорожная станция Огульцы.
Рядом проходит автомобильная дорога  ().

История 
 1695 - дата основания как село Прачи ().
 1960 – переименование в село Пасечное.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Клуб.

Ссылки 
 

Населённые пункты Валковского района